Die Karawane steht für:

 Die Karawane, Rahmenerzählung aus dem Märchen-Almanach auf das Jahr 1826 von  Wilhelm Hauff
 Die Karawane (Film), US-amerikanischer Film von James Cruze (1923)
 Karawane für die Rechte der Flüchtlinge